Гранфонтен — топоним:

Топоним 
 Гранфонтен (Grandfontaine) — коммуна в Швейцарии, кантон Юра.
 Гранфонтен () — коммуна на северо-востоке Франции в регионе Гранд Эст (бывший Эльзас — Шампань — Арденны — Лотарингия), департамент Нижний Рейн, округ Мольсем, кантон Мюциг.
 Гранфонтен () — коммуна на востоке Франции в регионе Франш-Конте, департамент Ду.
 Гранфонтен-сюр-Крез () — коммуна на востоке Франции в регионе Франш-Конте, департамент Ду.